Константин Сергеевич Афанасьев (1905—1960) — советский  — флорист и геоботаник, исследователь растений Таджикистана, кандидат биологических наук (1945).

Биография 
Родился а в городе Холм Псковской губернии в семье врача. Учился в Высшем институте народного образования Днепропетровска, затем на биологическом отделении физико-математического факультета Ленинградского университета, окончил его в 1930 году.

В 1928 и 1932 годах проводил геоботанические и флористические исследования в Каракалпакии.

С 1933 по 1945 год К. С. Афанасьев работал в Таджикской базе АН СССР, исследовал растительность Таджикистана и Киргизии. Собранные гербарные материалы хранятся в Ботаническом института РАН и в Институте ботаники АН Республики Таджикистан.

12 апреля 1945 года защитил диссертацию кандидата биологических наук по теме «Растительность Туркестанского хребта в пределах Таджикистана и Киргизии».

С апреля 1945 года являлся младшим научным сотрудником Ботанического института АН СССР, в октябре стал старшим научным сотрудником.

Участвовал в подготовке «Флоры Таджикистана», обработал для неё роды Trigonella и Medicago. Для «Флоры СССР» обработал несколько родов семейства Дербенниковые, а также род Achillea, последний обработал также для «Флоры Туркмении».

Скончался в Ленинграде 21 июля 1960 года.

Некоторые публикации

Растения, названные именем К. С. Афанасьева

Примечания

Литература 
 
 

Геоботаники СССР